Municipio de Waterford puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Waterford (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Waterford (condado de Fulton, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Waterford (condado de Clay, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Waterford (condado de Clinton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Waterford (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oakland.
 Municipio de Waterford (condado de Dakota, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Dakota.
 Municipio de Waterford (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Camden.
 Municipio de Waterford (condado de Washington, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Waterford (condado de Erie, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Erie.